Спарта́ковская у́лица — распространённое название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР по немецкой революционной организации «Союз Спартака», созданной в 1916 году и позже ставшей ядром Коммунистической партии Германии.

Россия 
 Спартаковская улица — улица в Воронеже.
 Спартаковская улица — улица в Москве.
 Спартаковская улица — улица в Омске.
 Спартаковская улица — улица в Оренбурге.
 Спартаковская улица — улица в Пензе.
 Спартаковская улица — улица в Перми.
 Спартаковская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Спартаковская улица — улица в Самаре.
 Спартаковская улица — улица в Казани.
 Спартаковская улица — улица в Ярославле.
 Спартаковская улица — улица в Севастополе.
 Спартаковская улица — улица в Большая Шильна.

Украина 
 Спартаковская улица — улица в Запорожье.
 Спартаковская улица — улица в Киеве.
 Спартаковская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Спартаковский переулок
 Улица Спартаковцев - улица в Красноярске